Featherston bezeichnet:

 Featherston (Neuseeland), Stadt auf der Nordinsel Neuseelands

Featherston ist der Familienname folgender Personen:
 Katie Featherston (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Winfield Scott Featherston (1820–1891), US-amerikanischer Politiker und Soldat

Siehe auch:
 Featherstone